Chelsea kan syfta på:

 Chelsea FC – en fotbollsklubb i London

Geografi

Australien 

 Chelsea (del av en befolkad plats i Australien), Victoria, Kingston,

Kanada 

 Chelsea (kommun), Québec, Outaouais,

Storbritannien 

 Chelsea, London, stadsdel i London, England,

USA 

 Chelsea, Alabama, ort, Shelby County, 
 Chelsea, Oklahoma, Rogers County, 
 Chelsea, Iowa, Tama County, 
 Chelsea, Massachusetts, ort, Suffolk County, 
 Chelsea, Maine, Kennebec County, 
 Chelsea, Michigan, Washtenaw County, 
 Chelsea, Manhattan, del av en befolkad plats, New York, New York County, 
 Chelsea, Wisconsin, Taylor County, 
 Chelsea, Vermont – en amerikansk stad

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar